Clinton [klintn] je anglické vlastní jméno:

příjmení osob
Bill Clinton (*1946) – americký politik, prezident v letech 1993–2001 za Demokratickou stranu
George Clinton – víc osobností
Hillary Clinton (*1947) – americká politička, manželka Billa Clintona
Chelsea Clinton (*1980) – dcera Hillary a Billa, autorka a propagátorka celosvětové zdravotní péče

místní jméno
Clinton (Utah) – město v Utahu
Clinton (Massachusetts) – město v Massachusetts, sídlí tam Muzeum ruských ikon 
Clinton County – víc okresů v USA
ostatní
Clinton nebo Clint – křestní jméno (first name)